Облак Ватрослав (15 мая 1864, г. Целе, Словения — 15 апреля 1896, там же) — словенский славист.

Окончил 1890 Венский университет. С 1893 — доцент славянской филологии Грацского университета (Австрия).

Автор трудов по диалектологии, истории Словении и других южнославянских языков:

 «К истории склонения имен в словенском языке» (1888),
 „Церковнославянский перевод «Апокалипсиса»“ (1890),
 «Македонские студии» (1896) и др.

Опубликованы рецензии на «Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII ст.» Павла Житецкого и «Грамматику русского языка для школьных середныхъ» Омельяна Огоновского (обе — 1889).

Примечания

Публикации ("Люблянский звон") 
 Oblak V. Dr. Roman Jarosiewicz, Über das Euchrologium Sinaiticum.; Kolomea 1888. Prokop Lang, Jazykovmeckij rozbor pjtchologia Sinajskeho. V Pribrami 1888. / Vatroslav Oblak // Ljubljanski zvon. 1889. Št. 2. Str. 114-118.
 Oblak V. V. Jagić, Glagolitica / Vatroslav Oblak // Ljubljanski zvon. 1890. Št. 9. Str. 564-569; 630-635.
 Oblak V. Glagolitica II, Grškovičev odlomak glagolakog apostola. l«lao i rcijenio prof. V. Jagić / Vatroslav Oblak // Ljubljanski zvon. 1894. Št. 4. Str. 254-255.
 Oblak V. Jagičev „Archiv' / Vatroslav Oblak // Ljubljanski zvon. 1894. Št. 5. Str. 318.
 Oblak V. Glagolita Clozuv; Vydal dr. Václav Vondrák. V Praze 1893 / Vatroslav Oblak // Ljubljanski zvon. 1894. Št. 5. Str. 318-319.
 Oblak V. Lekcii po slavjanskomu jazykoznanju Timofea Florinskago. Ćastb pervaja, I. Vvedenie. II, Jugo-zapadaye stavjanskie jazyki (bolgarskij, serbo-horvatskij i slovinskij). Kiev, 1895, 8Ü., 526. / Vatroslav Oblak // Ljubljanski zvon. 1896. Št. 2. Str. 127-128.
 Oblak V. Pismo Vatroslava Oblaka Gregorju Einspielerju // Dom in svet (Ljubljana). 1914. Št. 3/4. Str. 132.

Литература 
 Дзендзеливский Й. А. Облак Ватрослав // Украинский язык : энциклопедия. — К. : Украинская энциклопедия, 2000. — ISBN 966-7492-07-9.
 Ляпунов Б. Н. Доктор Ватрослав Облак. «Известия Отделения рус. языка и словесности имп. АН», 1896, т. 1, кн. 4.
 Куркина Л. В. Паннонская теория в трудах В. Облака // Obdobja 15. Ljubljana, 1998. С. 13—22 
 
 Paul M. Foster, Jr. The Legacy of Vatroslav Oblak's Macedonische Studien in Macedonian Studies // Slovene Studies Journal  Vol 17, No 1-2 (1995)

Персоналии по алфавиту
Слависты Словении
Словенские языковеды